Bieg na 1500 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 rozegrano 20 lutego w Utah Olympic Oval. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Niemka Anni Friesinger-Postma, ustanawiając jednocześnie nowy rekord świata.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002